Немачка је на Светском првенству у атлетици на отвореном 2011. одржаном у Тегу од 27. августа до 4. септембра, учествовала тринаести пут, односно учествовала је на свим првенствима до данас. На прва два првенства 1983. у Хелсинкију и 1987. у Риму учествовала је као Западна Немачка.

Такмичари Немачке су освојили 7 медаља од тога: три златне, три сребрне и једну бронзану. Поред тога поставили су један национални рекорд, 14 личних и 15 рекорда сезоне. Овим успехом Немачка атлетска репрезентација је у укупном пласману рангирана на 5 место од укупно 204 земаља учеснице. По броју освојених медаља мушкарци су били четврти са три златне медаље, а жене 11. са 4 медаље са три сребрне и једном бронзаном медаљом. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Немачка је са 21 учесником у финалу била пета са 84 бода.

Селекција такмичара 
Немачки атлетика асоцијација је објавила прелиминарну листу од 64 такмичара. Међу њима су били 33 мушкараца и 31 жена, са светским прваком у бацању диска Робертом Хартингом и тренутном светском рекордерком у бацању кладива Бети Хајдлер Коначни тим се састојао од 78 спортиста, али не и на службеној Стартој листи првенства, што је резултовало у укупном броју од 64 такмичара.

Учесници по дисциплинама

Освајачи медаља

Злато 
 Давид Шторл — мацање кугле
 Роберт Хартинг — бацање диска
 Матијас де Зордо — бацање копља

Сребро 
 Мартина Штруц — скок мотком
 Надин Милер — бацање диска
 Бети Хајдлер — бацање кладива

Бронза 
 Џенифер Езер — седмобој

Резултати

Мушкарци 

• Такмичар обележен са једном звездицом се такмичио у још некој дисциплини.
•• Такмичар обележен са две звездице је био члан штафете само у квалификацијама.

 Десетобој

Жене 

 Седмобој

Извори

Спољашње везе 
 Резултати Немачке на СП 2011. ИААФ
 Борој учесника по државама ИААФ 

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2011.
Немачка на Светском првенству у атлетици на отвореном